|-
| 65801 - || || 12 de gener, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65802 - || || 27 de gener, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65803 Didymos ||  11 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65804 - || || 18 d'abril, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65805 - || || 17 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65806 - || || 18 d'abril, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65807 - || || 13 de maig, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65808 - || || 14 de juny, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 65809 - || || 13 de setembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65810 - || || 5 de setembre, 1996 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 65811 - || || 13 de setembre, 1996 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 65812 - || || 30 de setembre, 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 65813 - || || 7 d'octubre, 1996 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 65814 - || || 9 d'octubre, 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 65815 - || || 4 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65816 - || || 7 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65817 - || || 10 d'octubre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65818 - || || 8 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65819 - || || 8 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65820 - || || 8 d'octubre, 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65821 - || || 30 d'octubre, 1996 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 65822 - || || 14 de novembre, 1996 || Oohira || T. Urata
|-
| 65823 - || || 4 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65824 - || || 4 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65825 - || || 7 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65826 - || || 11 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65827 - || || 4 de novembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65828 - || || 1 de novembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65829 - || || 26 de novembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65830 - || 1996 XA || 1 de desembre, 1996 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 65831 - || || 6 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65832 - || || 7 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65833 - || || 7 de desembre, 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65834 - || || 1 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65835 - || || 2 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65836 - || || 10 de desembre, 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65837 - || || 5 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65838 - || || 8 de desembre, 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| 65839 - || || 12 de desembre, 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65840 - || || 6 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65841 - || || 2 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65842 - || || 4 de gener, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65843 - || || 12 de gener, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 65844 - || || 12 de gener, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 65845 - || || 14 de gener, 1997 || Campo Imperatore || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| 65846 - || || 30 de gener, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65847 - || || 31 de gener, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65848 - || || 30 de gener, 1997 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 65849 - || || 1 de febrer, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65850 - || || 7 de febrer, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65851 - || || 4 de març, 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| 65852 - || || 7 de març, 1997 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| 65853 - || || 5 de març, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 65854 - || || 7 de març, 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 65855 - || || 8 d'abril, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65856 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 65857 - || || 3 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 65858 - || || 6 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 65859 - || || 9 d'abril, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65860 - || || 30 d'abril, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 65861 - || || 1 de maig, 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 65862 - || || 3 de maig, 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 65863 - || || 28 de maig, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65864 - || 1997 OT || 27 de juliol, 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 65865 - || || 31 de juliol, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65866 - || || 10 d'agost, 1997 || Rand || G. R. Viscome
|-
| 65867 - || || 25 d'agost, 1997 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 65868 - || || 8 de setembre, 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 65869 - || || 30 de setembre, 1997 || Nanyo || T. Okuni
|-
| 65870 - || || 30 d'octubre, 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 65871 - || || 28 d'octubre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65872 - || || 1 de novembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65873 - || || 24 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65874 - || || 24 de novembre, 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 65875 - || || 23 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65876 - || || 29 de novembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65877 - || || 4 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65878 - || || 5 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65879 - || || 21 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65880 - || || 21 de desembre, 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65881 - || || 25 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65882 - || || 28 de desembre, 1997 || Stroncone || Stroncone
|-
| 65883 - || || 31 de desembre, 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65884 - || || 29 de desembre, 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65885 Lubenow || || 27 de desembre, 1997 || Anderson Mesa || M. W. Buie
|-
| 65886 - || 1998 AM || 5 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65887 - || || 5 de gener, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65888 - || || 18 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65889 - || || 23 de gener, 1998 || Zeno || T. Stafford
|-
| 65890 - || || 26 de gener, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65891 - || || 28 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65892 - || || 28 de gener, 1998 || Bédoin || P. Antonini
|-
| 65893 - || || 31 de gener, 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 65894 - || || 30 de gener, 1998 || Geisei || T. Seki
|-
| 65895 - || 1998 CP || 3 de febrer, 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 65896 - || || 1 de febrer, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 65897 - || || 22 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 65898 - || || 22 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 65899 - || || 23 de febrer, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65900 - || || 23 de febrer, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
5